Мемуари гейші:
 «Мемуари гейші» — роман Артура Голдена, опублікований в 1997. 
 «Мемуари гейші» — фільм, поставлений за однойменним бестселером Артура Голдена.